Goff steht für:
 Goff (Automarke), eine ehemalige US-amerikanische Automarke
 Goff-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel in der Antarktis

Goff ist der Familienname folgender Personen:
 Abe Goff (1899–1984), US-amerikanischer Politiker
 Bruce Goff (1904–1982), US-amerikanischer Architekt

 Guy D. Goff (1866–1933), US-amerikanischer Politiker
 Helen Lyndon Goff, eigentlicher Name von P. L. Travers (1899–1996), australische Schriftstellerin
 Inna Anatoljewna Goff (1928–1991), russisch-sowjetische Autorin
 Ivan Goff (1910–1999), australischer Drehbuchautor und Produzent
 Jared Goff (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lyman B. Goff (1841–1927), US-amerikanischer Unternehmer
 Martyn Goff (1923–2015), britischer Schriftsteller
 Nathan Goff (1843–1920), US-amerikanischer Politiker
 Phil Goff (* 1953), neuseeländischer Politiker

 Trish Goff (* 1976), US-amerikanisches Model

Siehe auch:
 Le Goff